Богодаровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богодаровка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Богодаровка — деревня в Мензелинском районе Татарстана.

Украина 
 Богодаровка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Богодаровка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Богодаровка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Богодаровка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Богодаровка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Богодаровка — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Богодаровка — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Богодаровка — прежнее название села Новодаровка в Гуляйпольском районе Запорожской области.
Богодаровка — прежнее название села Яворовка в Драбовском районе Черкасской области.

См. также 

 Богодарово
 Богомдарованный
 Божедаровка